Милан Джуричич:
* Джуричич, Милан (род. 1945) — югославский футболист, югославский и хорватский тренер.
 Джуричич, Милан (1961—2022) — сербский футбольный тренер.
 Джуричич, Милан (род. 1979) — сербский волейбольный тренер .